Junior-VM i håndbold kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold (mænd)
 Junior-VM i håndbold (kvinder)